

Palmarès

Squadra 

VEF Riga: 2016-17

Individuale 
 McDonald's All-American Game (2009)

Collegamenti esterni